William Harcourt ist der Name folgender Personen:

* William Harcourt (Jesuit) (eigentlich William Barrow, auch Wiliam Waring; 1609–1679), englischer Jesuit und Märtyrer
 William Harcourt, 3. Earl Harcourt (1743–1830), britischer Adliger und Soldat